Dodenwake (roman) (originele titel: Pet Sematary), een boek uit 1983 van Stephen King
 Pet Sematary (1989), de verfilming van het boek, uit 1989
 Pet Sematary II, de sequel van deze film, uit 1992
 Pet Sematary (2019), de remake van de eerste film, uit 2019